Caenota är ett släkte av nattsländor. Caenota ingår i familjen Calocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Caenota